49-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 49-й меридиан восточной долготы
 49-й меридиан западной долготы

См. также 
 49-я параллель северной широты
 49-я параллель южной широты